Лактотрансферин () – білок, який кодується геном LTF, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 78 182.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз, антибіотиків, антимікробних білків. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, транскрипція, регуляція транскрипції, транспорт іонів, транспорт заліза, транспорт, остеогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, ДНК, з молекулою гепарину. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Серинові протеази
Залізо-зв'язувальні білки
Транспортні білки